Venta har flere betydninger:

 Venta, en flod i Litauen og Letland
 Venta (by), en by i Litauen
 Venta Belgarum, den romerske by som i dag er Winchester i England
 Venta Icenorum, den romerske by som i dag er Caistor St Edmund i England
 Venta Silurum, den romerske by som i dag er Caerwent i Wales
 Venta (møbelproducent), kendt litauisk møbelproducent